Натрон ():
 Натрон — солёное озеро в Танзании

 Химические соединения и смеси веществ с участием натрия:
 Натрон — минерал состава Na2CO3·10H2O, также встречается как устаревшее название соды.
 Натронная известь
 Натронная селитра